Stadio Městský – stadio comunale di Ostrava
 Stadio Městský – stadio comunale (Uherské Hradiště)